Municipio de West Bank puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West Bank (condado de Williams, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de West Bank (condado de Swift, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Swift.